Карлос А. Кариљо има више значења:

 Општина Карлос А. Кариљо (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Карлос А. Кариљо (Карлос А. Кариљо, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику